Brizuela ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Brizuela (* 1985), argentinischer Boxer
 Hugo Brizuela (* 1969), paraguayischer Fußballspieler
 Isaác Brizuela (* 1990), mexikanischer Fußballspieler
 Leopoldo Brizuela (1963–2019), argentinischer Schriftsteller
 María Eugenia Brizuela de Ávila (* 1965), Politikerin in El Salvador
 Samanta Brizuela (* 1989), argentinische Handballspielerin

Brizuela bezeichnet:

 Brizuela (Burgos), Ort in der Provinz Burgos, Spanien

en:Brizuela
fr:Brizuela